БК — аббревиатура. Может означать:
 БК (Бытовой Компьютер) — серия советских домашних компьютеров.
 NORTON-БК — операционная система для советских персональных компьютеров БК-0010 и БК-0010-01.
 ОС БК-11 — операционная система.
 ИЖ-32 (БК) — спортивная пневматическая винтовка.
 БК — серия советскиx спортивных винтовок для олимпийской дисциплины «Бегущий кабан»: БК-2, БК-3, БК-5 и т. д.
 БК-6 «Неринга» — советский одноместный рекордно-тренировочный планёр.
 БК — Букмекерская контора
 БК — баскетбольный клуб
 Burger King
 БК — Боевая Классика
 БК — Блок-кондуктор
 БК — Боекомплект
 БК —Бойцовский клуб 
 БК — Бэд Комедиан

См. также 
  БК - Бургер Кинг

Примечания